Nagy-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Nagy-barlang, legyesbényei barlang.
 Nagybarlang, a Nagy-barlang másik neve.
 Nagy-barlang, a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve.
 Nagybarlang, a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve.